Hugo Nys e Tim Pütz erano i detentori del titolo, ma Pütz ha deciso di non partecipare al torneo. Nys, invece, ha partecipato in coppia con Jan Zieliński, ma sono stati eliminati al primo turno da Máximo González e Marcelo Melo.

In finale Ivan Dodig e Austin Krajicek hanno battuto Máximo González e Marcelo Melo con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (campioni)
  Máximo González /  Marcelo Melo (finale)

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (quarti di finale) 
  André Göransson /  Ben McLachlan (quarti di finale)

Wildcard 

  Ugo Blanchet /  Albano Olivetti (primo turno)

  Ugo Humbert /  Tristan Lamasine (primo turno)

Alternate 

  Artem Sitak /  Max Schnur (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2022